Regulace je cílevědomá, systematická a průběžná řídicí či usměrňující činnost, která často využívá zpětnou vazbu; může ji provádět člověk, automatické zařízení, v širším smyslu i biologický nebo společenský systém. Příklady:

společnost
 Společenská regulace
 Hodnocení dopadů regulace
 Právní regulace fotografování
 Regulace rodných jmen

ekonomie
 Ekonomická regulace – usměrňování ekonomických aktivit soukromých firem či fyzických osob – obvykle prováděné státem
 Regulace cen

technika
 Regulace (technika) – řízení se zpětnou vazbou
 Automatická regulace rychlosti (ARR, železnice)
 Ekvitermní regulace – regulace teploty
 Systém regulace prokluzu kol (ASR)
 Odporová regulace výkonu
 Tyristorová regulace výkonu

biologie
 Regulace (biologie)
 Alosterická regulace enzymů
 biologická Autoregulace
 Termoregulace živočichů

stavebnictví
 Regulace toku – stavební úpravy vodního toku, zpevňování břehů apod.

Související články 
 Deregulace
 Regulátor